Mieli – plurale di Miele

Persone 
 Alberto Mieli (1925-2018) – attivo testimone della Shoah italiana
 Aldo Mieli (1879-1950) – chimico, storico della scienza e attivista italiano
 Lorenzo Mieli (1973) – produttore cinematografico e produttore televisivo italiano
 Mario Mieli (1952-1983) – filosofo, scrittore e attivista italiano
 Paolo Mieli (1949) – giornalista e saggista italiano
 Renato Mieli (1912-1991) – giornalista italiano

Pagine correlate 
Miele (disambigua)
Meli